Krčil může být:

 Krčil – přírodní rezervace ev. č. 1530 poblíž města Počátky v okrese Pelhřimov

příjmení
 Bohumil "Bob" Krčil (1952–1992) – český fotograf 
 Josef Krčil (1906–1985) – český malíř figuralista a krajinář
 Rudolf Krčil (1906–1981) – český fotbalový reprezentant Československa
 Vavřín Krčil (1895–1968) – český podnikatel, síťkař a vynálezce tašky síťovky